Ambrosius Justus Zubli (1751-1820), schrijver en politicus
Berthold Justus Daniël Zubli (1866-1945), een van de burgemeesters van  Heemstede en Bennebroek 1902-1911 en burgemeester van Rijswijk 1911-1920